Big Boo est un personnage de l'univers de jeu vidéo de Mario.
Carrie « Big Boo » Black est un personnage de la série télévisée Orange Is the New Black.
 Big Boo est un personnage de l'émission de télévision Fort-Boyard interprété par le lutteur sénégalais Amadou Papis Konez.